Валле́-де-л’Иль () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Бержерак и Перигё.

Код INSEE кантона — 2424. Всего в кантон входит 21 коммуна, центральный офис расположен в Нёвике.

Кантон был образован в марте 2015 года.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Валле-де-л’Иль на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь